Storie di san Giovanni Battista – ciclo di affreschi nella chiesa di San Salvatore a Brescia
 Arazzi con storie di san Giovanni Battista – arazzi che fanno parte del tesoro del Duomo di Monza
 Storie di santo Stefano e san Giovanni Battista – ciclo di affreschi nella cappella Maggiore del Duomo di Prato